Banderas peut faire référence à :

Noms:
Antonio Banderas, acteur
Alberto Banderas, catcheur professionnel mexicain
Ricky Banderas, catcheur professionnel portoricain

Musique:
Banderas (duo), duo pop rock
Banderas (album) (2018), un album de L'Algérino